Freistellung steht für:

 Freistellung (Arbeitsrecht), die Entbindung eines Arbeitnehmers von der Arbeitsleistungspflicht
 Freistellung vom militärischen Dienst, eine Maßnahme zur Berufsförderung von Soldaten auf Zeit in Deutschland
 Freistellung (AEG), ein Verfahren zur Entlassung einer stillgelegten Eisenbahnfläche ins kommunale Planungsrecht
 Freistellung von einer Verbindlichkeit bei zivilrechtlichen Befreiungsansprüchen, siehe Befreiungsanspruch
 Befreiung (eines Teils) des Kapitalvermögens von der Kapitalertragsteuer in Deutschland, siehe Freistellungsauftrag 
 Freistellung (Bild), die Separierung eines Motivs von seinem Hintergrund
 Keying, in der Videotechnik die Freistellung eines Motivs von seinem Hintergrund
 Freistellung (Kartografie), eine Maßnahme zur Verbesserung der Kartenlesbarkeit bei Signaturen und Beschriftung